Гётеборг 1920 — первый после окончания I Мировой войны крупный международный шахматный турнир. Он проходил с 1 по 22 августа 1920 года в Гётеборгском шахматном клубе. Спонсором соревнования выступил сильный шахматист-любитель, политик и бизнесмен Эрик Ольсон (1886 — 1966), который впоследствии стал председателем шахматной федерации Гётеборга, а в 1940 году — шахматной федерации Швеции. Непосредственно организацией руководил Людвиг Коллийн. Организаторы собрали призовой фонд 20000 шведских крон.

При организации был использован опыт проведения в 1919 году юбилейных мероприятий по случаю 40-летнего юбилея клуба и 9-го турнира северных стран.

К участию были приглашены все ведущие шахматисты мира. По разным причинам не смогли выступить Х. Р. Капабланка и Эм. Ласкер (они готовились к матчу на первенство мира), Р. Тейхман (у него были проблемы с документами), А. А. Алехин (он был занят на Всероссийской Олимпиаде), Ф. Маршалл (до него не дошло приглашение). Также обсуждался вопрос о приглашении Е. А. Зноско-Боровского, Д. Пшепюрки, К. Опоченского, К. Хаваши и В. Валтуха, однако их кандидатуры были отклонены оргкомитетом. Действующий чемпион Швеции Г. Нюхольм восстанавливался после операции и также не смог принять участие в соревновании.

Турнир открывали председатель Гётеборгского шахматного клуба мастер Й. Фридлизиус и главный судья турнира М. Андерсон. После торжественного ужина состоялся блиц-турнир, победу в котором одержал Б. Костич.

Основные соревнования стартовали 2 августа. Было установлено следующее игровое время: с 11 до 15 часов и с 17 до 21 часа. В первую неделю было проведено 5 туров, в последующие — по 4. По воскресеньям туры не проводились.

Игроки были разбиты на 3 группы в соответствии с их статусом и классом игры.

Параллельно с турнирами был проведен конкурс шахматной композиции.

Турнирные таблицы

Турнир A 
В главном турнире победу одержал Р. Рети. Это была первая большая победа в карьере чехословацкого шахматиста.

Победитель турнира получил 2000 крон в качестве приза. Занявший 2-е место А. К. Рубинштейн получил 1500 крон. Боголюбов за 3-й приз получил 1200 крон. Шахматисты, поделившие 4—7 места, получили по 550 крон. Также шахматисты получали по 50 крон за каждую выигранную партию.

Турнир B 
Второй по силе турнир также собрал очень представительный состав. Победу одержал швейцарский мастер П. Ионер. За победу он получил 1200 крон. Остальные призы: 800, 800, 500, 300, 250, 175 и 175 крон. Также шахматисты получали по 30 крон за каждую выигранную партию.

Турнир C 
В третьем турнире играли в основном менее известные шахматисты. Победитель О. Нильссон получил 450 крон в качестве приза. Остальные призы: 300, 225, 225, 138, 138 и 100 крон. За каждую выигранную партию участник получал дополнительно по 20 крон. Кроме победителя, упомянуть нужно о Х. Нормане-Хансене, который впоследствии стал одним из ведущих шахматистов Дании и об О. Киере, который за несколько лет до этого выиграл датский чемпионат, а вскоре повторил свое достижение. Также нужно сказать о чемпионах Норвегии Я. Брекке, об игре которого доброжелательно отозвался А. И. Нимцович, и А. Эриксене. Особого упоминания заслуживает будущий призер женских чемпионатов мира К. Бесков.

Турнирный сборник 
 Göteborg Schacksällskaps Jubileumsturneringar 1919 och 1920 (Göteborg 1921, 390 pp.). Репринтное издание вышло в 1980 году в Уппсале (в него не вошли партии турнира C и композиции из турнира проблемистов).

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира A  в базе Chessgames
 Партии турнира B   в базе Chessgames
 Партии турнира C  в базе Chessgames
 Партии турнира A  на сайте 365Chess
 Партии турнира B  на сайте 365Chess
 Партии турнира C  на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Швеции
1920 год в шахматах